Фавст Корнелій Сулла (значення)
 Публій Корнелій Сулла (значення)
 Луцій Корнелій Сулла (значення)
 Сервій Корнелій Сулла (претор)